Silius bezeichnet: 

 Silius (Sardinien), ein italienischer Ort auf Sardinien 
 Silius (Band),  österreichische Metal-Band

Silius ist der Name folgender Personen:
 Gaius Silius (Konsul 13) († 24), römischer Politiker und Konsul 13
 Gaius Silius (* um 4, † 48), römischer Senator und designierter Konsul
 Lucius Silius Decianus, römischer Suffektkonsul 94
 Marcus Silius Messalla, römischer Suffektkonsul 193
 Publius Silius Nerva, römischer Politiker und Senator im 1. Jahrhundert v. Chr.
 Publius Silius, römischer Politiker und Senator im 1. Jahrhundert
 Silius Italicus (* um 25, † um 100), römischer Senator und Dichter